Mânjești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mânjești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Mânjești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui